Stříbrný může znamenat:

příjmení osob
 Jiří Stříbrný (1880–1955) – československý nacionalistický politik, ministr, novinář
 Josef Stříbrný (1915–1976) – československý letec v RAF
 Julian Stříbrný (1883–1943) – československý legionář, příslušník protinacistické odbojové organizace Obrana národa
 Václav Stříbrný (1853–1933) – český botanik a pomolog v Bulharsku
 Viktor Stříbrný (1943–2012) – kladenský umělecký kovář, malíř
 Zdeněk Stříbrný (1922-2014) – profesor dějin anglické a americké literatury

zeměpisný název
 Stříbrný hřbet (1490 m n. m.) – hora v Krkonoších
 Stříbrný luh – rezervace v okrese Rakovník
 Stříbrný potok (rozcestník) – více objektů
 Stříbrný roh (517 m n. m.) – vrch u Těchlovic
 Stříbrný vrch (rozcestník) – více objektů

v kultuře
 Stříbrný vítr – román Fráni Šrámka

jiné
 Stříbrný topol (rozcestník) – více objektů
Stříbrný tolar - historická měna ve střední Evropě

související
 Stříbrná (rozcestník)

Externí odkazy